Forsberg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Forsberg 16 426
 Forssberg 240
 Forsbergh 5
Tillsammans blir detta 16 671 personer, vilket ger namnet plats nummer 36 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Forsberg eller Forssberg

A
 Amanda Forsberg (född 1846), ballerina
 Anders Forsberg, flera personer
 Anders Forsberg (tecknare) (1871–1914)
 Anders Forsberg (politiker, Jönköpings län) (1914–1979), socialdemokrat
 Anders Forsberg (politiker, Skara) (född 1974), sverigedemokrat
 Anders Forsberg (riksdagsdirektör) (född 1944), ämbetsman
 Anders Forsberg (född 1966), ishockeytränare
 Anders Gustaf Forsberg (1844–1920), arkitekt
 Anna Forsberg (orienterare) (född 1990), orienterare
 Anna Maria Forssberg (född 1976), historiker
 Anna Forssberg (litteraturvetare) (född 1962), litteraturvetare
 Ann-Mari Forsberg (1916–1992), textilkonstnär
 Anton Forsberg (född 1992), ishockeyspelare
 Arne Forsberg (1920–1982), regissör vid Radioteatern
 Aston Forsberg (1922–2001), skulptör
 Astrid Forsberg (1898–1966), journalist och författare
 Axel Herman Forsberg (1878–1913), arkitekt
 Axel Viktor Forsberg (1871–1937), arkitekt

B
Bengt Forsberg, flera personer
Bengt Forsberg (1921–1999), bokförläggare
Bengt Forsberg (pianist) (född 1952), pianist
Bertil Forsberg (1907–1941), musiker
Birger Forsberg (1922–2012),), konstnär
Björn Forsberg (född 1942), sångare, skådespelare, regissör
 Bo Forsberg (född 1950), pastor, missionär och biståndsadministratör

C
Carl Forsberg (född 1977), förläggare, poet
 Carl Johan Forsberg (1868–1938), arkitekt, tecknare och grafiker
Caroline Forsberg Thybo (född 1993), dansk ungdomsmusiker
Cathrine Forsberg (inte skriven)
 Christoffer Forsberg, flera personer
 Christoffer Forsberg (ishockeyspelare) (född 1994)
 Christoffer Forsberg (ryttare) (född 1991)

D
Dan Forsberg (född 1934), speedwayförare

E
 Ebba Forsberg (född 1964), sångare, skådespelare
 Edvard Forssberg (1848–1902), läkare
 Emelie Forsberg (född 1986), löpare och skidalpinist
 Emil Forsberg (född 1991), fotbollsspelare
 Erik Forsberg (1875–1946), företagsledare, civilingenjör
 Erik Forssberg (1865–1934), bankdirektör, politiker
 Erland Forsberg (född 1946), finlandssvensk konstnär
 Eva Forsberg (född 1932), konstnär

F
Filip Forsberg (född 1994), ishockeyspelare
Franklin S. Forsberg (1905–2002), amerikansk ambassadör
Fredrik Forsberg , flera personer
Fredrik Forsberg (fotbollsspelare) (född 1991), fotbollsspelare
 Fredrik Forsberg (ishockeyspelare född december 1996)
 Fredrik Forsberg (ishockeyspelare född juni 1996)
 Fredrik Forsberg (metallurg) (1856–1942), metallurg

G
Geith Forsberg (född 1929), kalligraf
Gunnar Forsberg (1916–1987), konservator och målare
Gunnar Forsberg (1931–1996), friidrottare
Gunnel Forsberg (född 1950), kulturgeograf
Gunnel Forsberg Warringer, (1939–2012), museiperson
Gustaf Forsberg (1844–1925), bergsman, lantbrukare, politiker
Göte Forsberg (1915–2005), clown

H
Hans Forsberg (1881–1949), jurist
Hans G. Forsberg (1930–2021), direktör, professor
 Harald Forsberg (1902–1995), konstnär, konsthantverkare och fotograf
 Harry Forsberg (1915–1992), främlingslegionär
 Helena Forsberg (född 1941), konstnär
Henrik Forsberg (född 1967), längdåkare
Henrik Forsberg (född 1990), skidskytt
Hjalmar Forsberg (1878–1941), kommunalpolitiker

J
Jan Forsberg (född 1951), järnvägsdirektör
 Jan Forsberg (konstnär) (1932–2012), målare och grafiker
Jennifer Forsberg (född 1970), konstnär
Jerry Forsberg, vann Expedition Robinson 2004
Joakim Forsberg (född 1969), författare, musiker,  dramatiker
Johan Forsberg (född 1985), ishockeyspelare
 Johanna Forsberg(född 1995), handbollsspelare
Johannes Forssberg (född 1986), journalist
 John Forsberg (1917–2014), finländsk präst och politiker

K
 Katarina Forsberg (född 1980), paddlare
 Karl Forssberg (1932–2015), militär
 Karl-Axel Forssberg (1905–1977), skådespelare
 Karl-Erik Forsberg (1914–1995), grafisk formgivare
 Kent Forsberg (född 1947), ishockeytränare
 Knut Forsberg (1829–1895), trädgårdsarkitekt
 Kristian Forsberg (född 1986), norsk ishockeyspelare
 Kristina Forsberg (född 1973), konstnär

L
 Larry Forsberg (född 1965), låtskrivare och producent
L-O Forsberg (1959–2002), kristen musiker
Lars Forsberg (1926–2003), regissör
Lars Lennart Forsberg (1933–2012), regissör, manusförfattare, filmproducent
Lars Ragnar Forssberg (född 1945), journalist och författare
Leif Forsberg (född 1932), fotbollsspelare
Leif Forsberg (född 1963), fotbollsspelare
Lennart Forsberg (1915–2007), grafiker
Lennart Forssberg (1913–1974), författare med pseudonymen Rolf Berge
Leonard Forsberg (1876–1954), agronom
Linda Forsberg (född 1985), fotbollsspelare
Lolotte Forssberg (1766–1840), hovdam

M
 Magdalena Forsberg (född 1967), skidskytt och längdåkare
 Malte Forsberg (född 1985), barnskådespelare
 Manne Forssberg (född 1983), skribent, föredragshållare
 Martin Forsberg (1887–1962), redaktör och politiker, socialdemokrat
 Max Forsberg (född 1989), fotbollsspelare
 Monica Forsberg (född 1950), sångerska

N
 Nils Forsberg (1842–1934), konstnär
 Nils Forsberg (1921–1994), konstnär
 Nils Forsberg den yngre (1870–1961), svensk-fransk målare och illustratör

O
 Olof Forssberg (1937–2023), generaldirektör
 Owe Forsberg (1927–1963), målare och grafiker

P
Per Forsberg speaker, sportkommentator
Peter Forsberg (född 1973), ishockeyspelare
 Peter Forsberg (befattningshavare) (född 1952), idrottsledare
Petrus Forssberg (1880–1949), konstsmed,  mönsterritare
Pia Forsberg (född 1953), illustratör, rektor

R
Roland Forsberg (född 1939), kyrkomusiker, tonsättare
Rudolf Forssberg (1818–1879) skådespelare
Sitisak Forsberg (född 1971), grafisk formgivare
Simon Forsberg (född 1983), sångare, tonsättare
Sofi Forssberg (1857–1947), företagsledare
Stefan Forsberg (född 1961), musiker, konserthuschef
Sten-Crister Forsberg (1945–2007), verkställande direktör
Svante Forsberg (1839–1914), agronom

T
Thomas Forsberg (1966–2004), musiker, kompositör
Thomas Forsberg (handbollsspelare) (född 1980), handbollsspelare
Tobias Forsberg (född 1988), ishockeyspelare
Tony Forsberg (född 1933), fotograf
Torbjörn Forsberg (född 1949), skulptör
Tore Forsberg (1933–2008), polisman, kontraspion
Tore Forsberg (politiker) (1926–1982), sekreterare inom Vänsterpartiet Kommunisterna,

U
Ulla-Maija Forsberg (född 1960), finländsk språkprofessor
Uno Forsberg (1882–1941), bergsingenjör, företagsledare

V
 Vera Forsberg (1919–2010), författare och journalist
 Victor Forsberg (inte skriven)
 Vidar Forsberg (1921–1992), grafisk formgivare
 Viking Forsberg (1910–1994), konstnär

W
 Wilhelm Forsberg (1915–2010), politiker, socialdemokrat

Å
 Åke Forsberg (1923–2020), inredningsarkitekt

Källor

Svenska efternamn